

Aleje 
 Aleja Solidarności w Gdyni
 Aleja Solidarności w Krakowie
 Aleja Solidarności w Lublinie
 Aleja Solidarności w Ostrowcu Świętokrzyskim
 Aleje Solidarności w Poznaniu
 Aleja Solidarności w Śremie
 Aleja Solidarności w Tczewie
 Aleja „Solidarności” w Warszawie
Aleja Solidarności w Kielcach

Solidarności